

Hydronyme 

 la Dordogne, fleuve du Sud-Ouest en France ;
 la Dordogne, cours d'eau français du Pas-de-Calais ;
 la Dordogne, ruisseau belge du Hainaut.

Toponyme 

 la Dordogne, département français.

Navire 
Dordogne peut aussi désigner :
 Dordogne (1914-1940), pétrolier de la marine nationale française.